Флаг муниципального образования «Марии́нский муниципальный район» Кемеровской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 1 апреля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4838.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище, с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в середине фигуру из герба района (деревянный цветок), выполненную жёлтыми и оранжевыми цветами».

Деревянный цветок представляет собой резной диск на стебле с двумя парами листьев, из которых верхние меньше.

Символика 
На флаге Мариинского муниципального района изображён «деревянный цветок» — символ резьбы по дереву. Многие дома (их наличники, дверные откосы, перила и ставни) в городе и районе украшены резьбой по дереву, которая является наиболее заметной достопримечательностью и гордостью всех жителей Мариинского муниципального района.

Верхняя составная часть деревянного цветка — безант (золотая монета в Византии) — символ успеха в делах и торговле, символ богатства людей и природы.

Узор на безанте — аллегория солнца — символ тепла, радости, живительных сил, озарения и открытости.

Листья на цветке — аллегория тополиных листьев. Мариинцы считают тополь наиболее привычным для себя деревом. Символика тополя — двуполюсностъ, двойственность. Окраска листьев белого тополя, верхняя и нижняя стороны которых имеют разный цвет (на гербе это отражено светлым и теневым золотом), символична: тёмная — символ Солнца (мужское начало), а светлая — символ Луны (женское начало).

Голубой цвет (лазурь) полотнища символизирует реку Кия, протекающую по территории Мариинского муниципального района.

Жёлтый цвет (золото) — символ сельскохозяйственной направленности Мариинского муниципального района, символ богатого урожая, высшей ценности, величия, великодушия.

Примечания 

Мариинский район